Я́сенок — деревня Измалковского района Липецкой области. Центр Петровского сельского поселения (ранее его центром было село Петровское).

География 
Деревня стоит на правом берегу реки Ясенок (отсюда название). Рядом с Ясенком через неё переброшен мост.

В 2 км западнее проходит шоссе Измалково — Чернава, с которой деревня соединена дорогой.

История 
Деревня отмечается в документах конца XVIII века.

В советское время входила с состав Афанасьевского сельсовета.

Население

См. также 
 Ясенок 1-й, Ясенок 2-й — деревни ниже по течению Ясенка.

Примечания

Ссылки 
 Ясенок (деревня)

Населённые пункты Измалковского района